Мирза Исмаилович Махмутов (1 мая 1926, с. Алтары, Пензенская губерния — 25 марта 2008, Казань) — советский и российский педагог-теоретик, востоковед (арабист, тюрколог и исламовед). Член-корреспондент (1968), академик АПН СССР (1978), академик РАО (1991), действительный член Академии наук Республики Татарстан (1991), академик Нью-Йоркской академии наук (1992). Кандидат философских наук (1966), доктор педагогических наук (1972), профессор (1978). Заслуженный деятель науки РФ (1996). Государственный и общественный деятель, организатор народного образования в Татарстане. Один из основателей проблемного обучения в общеобразовательной и профессиональной школе в России.

Биография 
Родился в Баку, но был зарегистрирован как родившийся в селе Алтары Саранского уезда Пензенской губернии РСФСР (ныне  Мордовии), куда родители переехали вскоре после рождения. Окончил семилетнюю школу и курсы трактористов в Лямбире (1942), работал механизатором Лямбирской МТС.

В 1944—1956 — служба в Советской Армии, профессиональный разведчик-нелегал. Участник Великой Отечественной войны (1944—1945). Окончил Иркутское военное авиатехническое училище (1948), восточный факультет Военного института иностранных языков (1955).

В 1956—1958 — преподаватель арабского и татарского языков Казанского государственного университета. С 1958 по 1976 — министр просвещения Татарской АССР. С 1976 по 1992 — директор НИИ профессионально-технической педагогики АПН СССР в Казани. В 1992 году был одним из организаторов и первым ректором Татарско-американского регионального института (ТАРИ, Казань), затем научный руководитель. С 1995 года — академик-секретарь Отделения социально-экономических наук АН РТ.

Похоронен на Татарском кладбище в Казани.

Научная деятельность 
Автор более 500 работ по педагогике, лингвистике и исламоведению. Известен трудами в области лексикологии восточных языков. Разработал теорию методов проблемно-развивающего обучения в общеобразовательной и профессиональной школе. Монография «Современный урок» (М., 1985) удостоена премии им. Н. К. Крупской. Подготовил 9 докторов и 36 кандидатов педагогических наук.

Общественная деятельность 
С 1959 по 1980 — депутат ВС ТАССР. С 1963 по 1976 год — член Международного консультативного комитета ЮНЕСКО по ликвидации неграмотности, эксперт ЮНЕСКО. В разные годы также был членом Советского комитета Всемирного совета мира, организатор Всемирных конгрессов татар в Казани, президент татарского общества по связям с соотечественниками за рубежом «Ватан» («Свобода»), участник международных конгрессов под эгидой ЮНЕСКО в Таиланде, Египте, Японии, конференции афро-азиатской солидарности на Кипре, III Европейском конгрессе по профессиональному образованию и др.

Награды и звания 
Лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники (1996). Заслуженный деятель науки РФ (1996). Награждён орденами Ленина и Октябрьской революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями, почётным знаком «За заслуги в развитии профессионально-технического образования», дипломом Американской ассоциации общинных колледжей, многими премиями, в том числе, премией имени Н. К. Крупской (за книгу «Школьный русско-татарский словарь») и премией АПН СССР (за книгу «Современный урок. Вопросы теории»).

Основные работы 
 Арабско-татарско-русский словарь заимствований (В соавт. с Хамзиным К. З., Сайфуллиным Г. Ш.). — Казань, 1965. Переиздана в 1992.
 Махмутов М. И. «Теория и практика проблемного обучения». — Казань, «Таткнигоиздат», 1972. — 365 с.
 Школьный русско-татарский словарь. — 3-е изд. / М. И. Махмутов и др.; под ред. М. И. Махмутова. — Казань: «Таткнигоиздат», 1975. — 573 с.
 Махмутов М. И. «Проблемное обучение. Основные вопросы теории: монография». — : «Педагогика», 1975. — 368 с.
 Махмутов М. И. «Организация проблемного обучения в школе». — : «Просвещение», 1977. — 374 с.
 Толковый словарь русского языка: учеб. пособие для национальных школ (М. И. Махмутов и др.; под ред. М. И. Махмутова, А. В. Текучева, Н. М. Шанского). — : «Лениздат», 1982.
 Махмутов М. И. «Методы проблемно-развивающего обучения в средних профтехучилищах: метод. рекомендации». — : Изд-во АПН СССР, 1983. — 64 с.
 Махмутов М. И. «Современный урок. Вопросы теории: монография». 2-е изд., испр. и доп. : «Педагогика», 1986. — 184 с.
 «Пророк Мухаммед: учеб. пособие по исламу для русских школ» / сост. М. И. Махмутов. — Казань, 1997. − 219 с.
 Махмутов М. И. «Мир Ислама». Казань: Академия наук Республики Татарстан, 2006. — 597 с.

Память 
В честь учёного была учреждена Государственная премия Республики Татарстан имени М. И. Махмутова. Согласно положению Президент РТ ежегодно присуждает две премии по 100 000 рублей каждая педагогам Татарстана за «значительные научно-методические и практические достижения в области дидактики, подготовку педагогических кадров и внедрение эффективных технологий в образовательный процесс». Первым лауреатом премии стал в 2018 году учитель истории и обществознантия Тетюшской средней общеобразовательной школы № 1 Ю. В. Мышев.

Имя М. И. Махмутова носит казанская общеобразовательная школа №184.

Примечания

Литература 
 Милибанд С. Д. Махмутов М. И. // Биобиблиографический словарь советских востоковедов. — М., 1975.
 Шакирова Л. З., Шакирова Р. В. Академик юбилее// Совет мәктәбе. — 1986. — № 4.

Ссылки 
 
 Страница Виртуального музея-библиотеки Академии наук Республики Татарстан и ведущих учёных РТ (доступны некоторые публикации).

Педагоги СССР
Педагоги России
Выпускники Военного института иностранных языков
Академики РАО
Академики АПН СССР
Депутаты Верховного Совета Татарской АССР
Академики Академии наук Республики Татарстан
Похороненные на Ново-Татарском кладбище